Toledo kan henvise til flere forskellige artikler.

 Toledo, Spanien – Den oprindelige spanske by kaldet Toledo, hovedstad i Castilla-La Mancha.
 Toledo, Ohio – By i USA, den største by kaldet Toledo.

Steder 
Belize:
 Toledo (distrikt)
 Toledo Settlement
Brasilien:
 Pedro de Toledo, São Paulo
 Toledo, Paraná
Filippinerne:
 Toledo City, Cebu
Spanien:
 Toledo (provins)
USA:
 Toledo, Illinois
 Toledo, Iowa
 Toledo, Ohio
 Toledo, Oregon
 Toledo, Washington

Mennesker 
 Francisco de Toledo, Greve af Oropesa – (16. århundrede) spansk vicekonge af Peru.
 Alejandro Toledo – nuværende præsident i Peru.
 Mario Monteforte Toledo – brevskriver fra Guatemala.
 Francisco Toledo – moderne mexicansk kunstner.

Andet 
 Toledo – en version af AMD Athlon 64 X2 CPU
 SEAT Toledo – en bil
 Triumph Toledo – en bil
 USS Toledo (SSN-769) – en U.S. Navy ubåd
 USS Toledo (CA-133) – en U.S. Navy heavy cruiser
 Toledo, K.U. Leuven – et projekt ved Katholieke Universiteit Leuven
 Mettler Toledo – en producent af vægte og instrumenter